Медали в супергиганте среди мужчин на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2011 года в Гармиш-Партенкирхене были разыграны 9 февраля. Это был второй старт чемпионата, накануне женщины выявили сильнейшую в супергиганте. Соревнования начались в 11:00 по местному времени на трассе Кандахар-2 ().

Длина трассы — 2200 метров. Старт — 1395 метров над уровнем моря, финиш — 770 метров (перепад высот 625 метров). 43 поворота и 48 ворот. «Автор трассы» — швейцарец Флатшер. Температура воздуха на старте −3 °С, на финише +8 °С, солнечно.

В стартовом протоколе было 73 участника из 30 стран. 2 горнолыжника на старт не вышли.

Трасса отличалась высокой сложностью: до финиша не сумели добраться 30 из 71 спортсмена, в том числе целый ряд сильных горнолыжников, таких как олимпийский чемпион 2010 года в супергиганте Аксель Лунд Свиндаль, обладатель Кубка мира в зачёте супергиганта 2009/10 Эрик Гэй, олимпийский чемпион 2006 года в комбинации Тед Лигети.

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Боде Миллер на середине дистанции так неудачно зацепился палкой за одни из ворот, что потерял её, но продолжил спуск, показывая лучшее время (на последней отсечке перед финишем Миллер выигрывал у будущего чемпиона 0,03 сек), но перед самым финишем после очередной ошибки на трассе Миллер решил не рисковать и сбросил скорость, показав в итоге только 12-е время. После финиша Миллер сказал, что у него уже был опыт спуска с одной палкой, и хотя со стороны особого отличия не видно, но на некоторых участках такой непростой трассы это очень опасно. У Миллера есть опыт прохождения трассы не только с одной палкой, но и на одной лыже: в 2005 году в Бормио у Боде через 15 секунд после старта отстегнулась левая лыжа, однако американец не только устоял на ногах, но и более 1,5 минут продолжал спускаться, по правилам проходя все ворота, показав на одном из участков скорость свыше 80 км/ч, пока не упал незадолго до финиша (на серьёзный результат Миллер тогда не претендовал).

Золото завоевал 26-летний итальянец Кристоф Иннерхофер, более полусекунды выигравший у серебряного призёра. Для Кристофа это был первый серьёзный успех в карьере, до этого он выиграл всего один этап Кубка мира в скоростном спуске. В супергиганте Кристоф лишь один раз был третьим на этапе в шведском Оре в марте 2009 года. Вторым стал 30-летний австриец Ханнес Райхельт, всего лишь за 3 дня до этого выигравший супергигант на этапе Кубка мира в Хинтерстодере. Бронзу выиграл лидер Кубка мира хорват Ивица Костелич, для которого эта медаль стала второй на чемпионатах мира после золота в слаломе в 2003 году в Санкт-Морице. Лишь двое призёров проиграли чемпиону менее секунды, а в пределах двух секунд отставания от Иннерхофера в итоге оказались только 7 горнолыжников. Ивица Костелич после финиша заявил, что трасса небезопасна для здоровья спортсменов, и он ещё не встречался с такой сложной трассой в своей карьере. Хорват добавил, что он больше радовался тому, что благополучно добрался до финиша, чем выигранной бронзе.

Чемпион мира 2009 года в супериганте Дидье Кюш на этот раз занял 4-е место, а чемпион 2011 года Иннерхофер был 4-м в супергиганте на чемпионате 2009 года.

Призёры

Результаты

См. также 
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2009 — супергигант (мужчины)
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2013 — супергигант (мужчины)
 Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — супергигант (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Протокол гонки на сайте ФИС
 Innerhofer earns big super G gold in Garmisch 

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2011